

Cinéma et télévision 
 Cry Wolf est un film américain réalisé par Peter Godfrey en 1947.
 Cry Wolf est un film britannique réalisé par John Davis en 1968.
 Cry Wolf est un court métrage britannique réalisé par Leszek Burzynski en 1980.
 Cry Wolf est une série télévisée britannique créée en 2000.
 Cry Wolf est un film américain réalisé par Jeff Wadlow en 2005.
 Cry Wolf, est une série dramatique danoise de 2020 créée par Maja Jul Larsen.

Musique 
 Cry Wolf est un groupe américain de heavy metal formé en 1985.
 Cry Wolf est une chanson du groupe Venom présente sur l'album At War With Satan sorti en 1984.
 Cry Wolf est une chanson du groupe a-ha présente sur l'album Scoundrel Days sorti en 1986.
 Cry Wolf est une chanson de Laura Branigan présente sur l'album Touch sorti en 1987.
 Cry Wolf est une chanson de Stevie Nicks présente sur l'album The Other Side of the Mirror sorti en 1989.
 Cry Wolf est une chanson de Lisa Germano présente sur l'album Geek the Girl sorti en 1994.
 Cry Wolf est une chanson de Soap&Skin présente sur l'album Lovetune for Vacuum sorti en 2009.